SM U-8 – planowany austro-węgierski okręt podwodny typu U-7 z okresu I wojny światowej, wszedł do służby w Kaiserliche Marine jako SM U-67
 SM U-8 – niemiecki okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej
 SM U-8 – niemiecki okręt podwodny typu UB I SM UB-8; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-8

Zobacz też 
 U-8

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich